Hemundervisning, även kallat hemskolning, i Sydafrika var olaglig fram till 1996. Därefter har hemundervisningen växt kraftigt.

Referenser

Noter

Externa länkar
 Pestalozzi Trust

Utbildning i Sydafrika